M52 может относиться к:

 M52 — самоходная артиллерийская установка США 1950-х годов
 M52 — рассеянное скопление в созвездии Кассиопеи